Защищал титул Анортосис, который в итоге опять победил. Чемпионат Кипра по футболу 1997-1998 стал 60 чемпионатом Кипра.

Таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

1997/1998
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1997 году
Спорт на Кипре в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998